Кампо Дос има више значења:

 Кампо Дос, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Дос (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кампо Дос, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику